Вальдемар Великий, также Вальдемар Бранденбургский (, иногда Вольдемар (Woldemar); ок. 1280 — , Мешковице) — в 1309—1319 годах маркграф Бранденбурга из рода Асканиев, соправитель с 1302 года, с 1318 года опекун своего кузена Генриха II.

Вальдемар родился в семье маркграфа Конрада I Бранденбургского и его супруги Констанции Польской, дочери герцога великопольского Пржемыслава I. По договору в Сольдине 1309 года Вальдемар уступил свои претензии на Поморское герцогство с Данцигом за 10 тысяч марок серебра Тевтонскому ордену.

В 1312 году Вальдемар вёл войну с маркграфом Мейсена Фридрихом I, захватил его в плен и принудил заключить 14 апреля 1312 года Тангермюндский мир. В 1316 году Вальдемар захватил Дрезден. В 1319 году Вальдемар приобрёл для Бранденбурга Сулехув и Свебодзин.

В 1315 году в ходе так называемой Северогерманской маркграфской войны Вальдемар захватил Штаргард, но уступил Генриху II Мекленбургскому в битве при Гранзее и был вынужден отдать Штарград по Темплинскому миру Генриху II 25 ноября 1317 года.

В 1309 году Вальдемар женился на Агнессе Бранденбургской (1297—1334), дочери маркграфа Германа I. Этот брак оказался бездетным. В 1319 году маркграф Вальдемар умер, а вслед за ним умер и его кузен Генрих II. На этом прервался род Асканиев как маркграфов бранденбургских.

В 1348 году в архиепископстве Магдебургском объявился пожилой человек, утверждавший, что он является маркграфом Вальдемаром, вернувшимся из паломнической поездки в Святую землю. В 1319 году вместо него якобы похоронили другого человека. Афера Лжевальдемара раскрылась только в 1350 году, а до этого времени мошенник правил Бранденбургской маркой, которую ему передал в ленное владение император Священной Римской империи Карл IV.

Примечания

Литература 
 Richard George (Hrsg.): Hie gut Brandenburg alleweg! Geschichts- und Kulturbilder aus der Vergangenheit der Mark und aus Alt-Berlin bis zum Tode des Großen Kurfürsten, Verlag von W. Pauli’s Nachf., Berlin 1900.
 Uta Lehnert: Der Kaiser und die Siegesallee. Réclame Royale, Dietrich Reimer Verlag, Berlin 1998, ISBN 3-496-01189-0.
 

Аскании
Маркграфы Бранденбурга
Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения
Маркграфы Лужицкие